Eleonora Gasparrini (2002) – ciclista italiana
 Guglielmo Gasparrini (1803-1866) – botanico e micologo italiano
 Federica Rossi Gasparrini (1937) – politica italiana
 Tullia Gasparrini Leporace (1910-1969) – bibliotecaria italiana